15. etape af Giro d'Italia 2020 var en 185 km lang , som blev kørt den 18. oktober 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgående ryttere 
  Sebastián Molano () – stillede ikke til start
  Nicolas Edet () – gennemførte ikke
  Jhonatan Narváez () – gennemførte ikke
  Gianluca Brambilla () – gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

15